Topman steht für: 
 Topman (Unternehmen), ein britisches Einzelhandelsunternehmen, siehe Topshop

Topman ist der Familienname von: 
 August Topman (1882–1968), estnischer Komponist, Organist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Topmann